Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 прошёл с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама на Сайтаме Супер Арене. Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
В июне 2016 года в хорватском городе Дубровнике на сессии ИСУ поступили две заявки на чемпионат 2019 года. Кроме японского города была предложена хорватская столица Загреб. Конгресс ИСУ в седьмой раз предоставил это право Японии, при этом город Сайтама принял чемпионат во второй раз.

Участники 
К соревнованиям были допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2003 года.

По итогам чемпионата 2018 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.

По итогам ЧМ-2018, состоявшегося в Италии, национальные федерации могли выставить более одного участника (более одной пары):

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.

Фигуристы, пропустившие чемпионат 
 26 февраля с соревнования снялась японская пара Миу Судзаки и Рюити Кихара в результате сотрясения мозга у партнёра.
 27 февраля российская фигуристка Станислава Константинова была заменена на Евгению Медведеву.
 5 марта финская фигуристка Вивека Линдфорс снялась с соревнования по медицинским показаниям, её заменила Эмми Пелтонен.
 6 марта шведская фигуристка Матильда Альготссон была заменена на Аниту Эстлунд.
 13 марта российский фигурист Максим Ковтун снялся с соревнования по медицинским показаниям, его заменил Андрей Лазукин.

Результаты

Медальный зачёт

Мужчины 
Нэтан Чен выиграл золото на втором чемпионате мира подряд. Последним американцем, выигравшим чемпионат мира в мужском одиночном катании два раза подряд, был Скотт Хамильтон, побеждавший в 1981, 1982, 1983 и 1984 годах. Юдзуру Ханю завоевал свою шестую медаль на чемпионатах мира (2 золота, 3 серебра и 1 бронза). Представитель Японии стал серебряным призёром в этом виде программы восьмой раз за последние 9 чемпионатов мира.

Женщины 
Победа Алины Загитовой стала для россиянок четвёртой за последние пять лет на чемпионатах мира. Элизабет Турсынбаева стала первой в истории представительницей Казахстана, завоевавшей медаль чемпионата мира в женском одиночном катании. Ранее у Казахстана были только две медали Дениса Тена в мужском одиночном катании в 2013 и 2015 годах.

Спортивные пары 
Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун второй раз стали чемпионами мира, впервые им это удалось в 2017 году. Для представителей Китая это седьмая победа за последние 18 турниров.

Танцы на льду 
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами мира четвёртый раз за последние пять лет.

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте Федерации конькобежного спорта Японии
 Информация о соревновании на сайте ISU
 Результаты на isuresults.com

Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание